Афиноге́н Я́ковлевич Антоно́вич (1848—1917) — русский экономист, статистик, педагог, доктор политэкономии и статистики, действительный статский советник (1893), тайный советник (1895), доцент кафедры полицейского права Императорского университета Св. Владимира.

Биография 
Сын священника. По окончании курса наук в Киевской семинарии (1869), получил высшее образование на юридическом факультете киевского Императорского университета Св. Владимира, закончив его со степенью кандидата (1873).

Как педагог исполнял обязанности профессора политической экономии, статистики и законоведения в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства. Позже читал полицейское право в своей альма-матер.

С 1887 по 1892 год Антонович А. Я. был редактором умеренно-консервативной газеты «Киевское слово»; в этом русскоязычном периодическом печатном издании он неоднократно выступал как публицист. В конце 1890-х годов газета «Киевское слово» была одной из самых крупных в России (за пределами столиц), её тираж составлял от 2 тысяч до 5 тысяч экземпляров.

С 1893 на протяжении двух лет Афиноген Яковлевич Антонович был товарищем министра финансов Российской империи, а затем состоял членом совета министерства народного просвещения Российской империи.

В начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» так охарактеризовал научные работы А. Я. Антоновича: «В своих трудах придерживается направления более практического, чем научного, избегая касаться наиболее важных и жгучих вопросов. Социальные проблемы кажутся А. „выдумкой каких-то всеобщих организаторов и преобразователей“. Специальную литературу за последние 20—30 лет он совсем игнорирует, оставаясь верным старым учебникам; во многих случаях он не идет далее Адама Смита, Шторха, Бастиа.» В своих сочинениях учёный отстаивал утверждение, что основа капитализма — «строго демократический принцип равенства», включая принцип равенства прибылей.

Афиноген Яковлевич Антонович скончался в 1917 году.

Библиография 

 «Теория ценностей» (Магистерская диссертация, Варшава, 1877 год.).
 «Основания политической экономии» (Варшава, 1879 год).
 «Теория бумажно-денежного обращения и государственные кредитные билеты» (Докторская диссертация, 1883 год).
 «Курс политической экономии» (Киев, 1886 год).
 «Курс государственного благоустройства» (Киев, 1890 год).
 «Основания политической экономии» (Второе дополненное издание методического пособия. Том 1, Киев, 1914 год).

Примечания

Литература 
 
 

Статские советники
Персоналии:Экономическая география
Экономисты классической школы
Экономисты по алфавиту
Экономисты XIX века
Экономисты XX века
Экономисты Российской империи
Доктора экономических наук
Редакторы по алфавиту
Редакторы XIX века
Редакторы Российской империи
Статистики по алфавиту
Статистики Российской империи
Статистики XIX века
Статистики XX века
Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги XIX века
Педагоги XX века